Pezzi di vetro – brano musicale di Francesco De Gregori
 Pezzi di vetro – singolo di Ania